Odilia van de Elzas - rooms-katholieke heilige
 Odilia van Keulen - rooms-katholieke heilige, volgens de legenden een van de 11.000 maagden van de heilige Ursula
 Odilia (geslacht) - geslacht van rondwormen